Халтомате има више значења:

 Халтомате (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Халтомате (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Халтомате (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Халтомате (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику